Киласония — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Киласония, Валентина Петровна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Киласония, Герман Владимирович (1913—1967) — Герой Советского Союза.
 Киласония, Ираклий Тариелович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.